Napoleon (Arbeitstitel: Kitebag bzw. Marengo) ist ein unveröffentlichter Spielfilm von Ridley Scott. Das Historiendrama stellt Napoleon Bonaparte und seinen Aufstieg zur Macht in den Mittelpunkt. Für die Titelrolle wurde Joaquin Phoenix verpflichtet.

Die US-amerikanische-britische Koproduktion soll vom Streamingdienst Apple TV+ veröffentlicht werden. Ein genauer Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Handlung 
Vor dem Hintergrund seiner abhängig machenden und unbeständigen Liebesbeziehung zu Kaiserin Joséphine dokumentiert der Film Napoleons Aufstieg zur Macht.

Entstehungsgeschichte

Vorbereitung und Rollenbesetzung 

Mitte Oktober 2020 kündigte Ridley Scott ein Filmprojekt über Napoleon Bonaparte an, damals noch unter dem Arbeitstitel Kitebag für die US-amerikanische Produktionsgesellschaft 20th Century Studios. Die Nachricht wurde am letzten Drehtag zu seinem Historienfilm The Last Duel (2021) bekanntgegeben. Das Drehbuch stammte von David Scarpa, mit dem der Regisseur an dem Thriller Alles Geld der Welt (2017) zusammengearbeitet hatte. Der ursprüngliche Arbeitstitel war der Redewendung „There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag“ entnommen (dt.: „Im Seesack jedes Soldaten ist ein Generalstab versteckt“). Für die Hauptrolle wurde Joaquin Phoenix verpflichtet. Für den US-amerikanischen Schauspieler und Oscar-Preisträger war es die erste Zusammenarbeit mit Scott seit dem Monumentalfilm Gladiator (2000). Der Vertrag für das Projekt mit 20th Century Studios lief jedoch Ende 2020 aus, so dass andere Filmstudios sich die Rechte sichern konnten. Im Januar 2021 gaben die Apple Studios, die Filmproduktionsfirma von Apple Inc. bekannt, Napoleon zu finanzieren und zu produzieren. Die Dreharbeiten wurden für das Jahr 2022 im Vereinigten Königreich geplant. „Napoleon ist ein Mann, der mich schon immer fasziniert hat“, erklärte Scott. „Er kam aus dem Nichts, um alles zu regieren – aber die ganze Zeit über führte er einen romantischen Krieg mit seiner ehebrecherischen Frau Joséphine. Er eroberte die Welt, um zu versuchen, ihre Liebe zu gewinnen, und als er es nicht konnte, eroberte er sie, um sie zu zerstören, und zerstörte sich dabei selbst“, so der Regisseur.

Für die weibliche Hauptrolle von Napoleons Ehefrau war ursprünglich Jodie Comer vorgesehen, die zuvor auch die weibliche Hauptrolle in The Last Duel bekleidet hatte. Anfang Januar 2022 musste sich die britische Schauspielerin aufgrund von durch die COVID-19-Pandemie verursachten Terminkonflikten aus dem Projekt zurückziehen. Kurze Zeit später wurde ihre Landsfrau Vanessa Kirby als Ersatz verpflichtet. Bereits zuvor war der an House of Gucci (2021) beteiligte marokkanische Schauspieler Youssef Kerkour für den Part des Generals Louis-Nicolas Davout ausgewählt worden. Mitte Januar 2022 wurde der Film von Kitebag in Napoleon umbenannt. Einen Monat später wurde der französische Schauspieler Tahar Rahim in der Rolle des Politikers Paul de Barras besetzt.

Dreharbeiten 
Die Dreharbeiten zu Napoleon begannen im Februar 2022. Für die Kameraarbeit zeichnet Scotts langjähriger Weggefährte Dariusz Wolski verantwortlich. Er hatte seit Prometheus – Dunkle Zeichen (2012) an allen Werken des Regisseurs mitgewirkt. Der Historienfilm soll sechs große Schlachten abdecken, während andere Napoleon-Filmbiografien wie Waterloo (1970) nur eine Kampfhandlung in den Mittelpunkt stellen. Während der Dreharbeiten wurde für das Projekt auch der Arbeitstitel Marengo verwendet, der an die Schlacht bei Marengo (1800) erinnerte. Als Drehort diente im März 2022 die englische Stadt Lincoln (Lincolnshire). Die dortige Kathedrale wurde als Kulisse für die eigentliche Kathedrale Notre-Dame de Paris hergerichtet. Als weitere Drehorte waren die Anwesen Stowe Avenue and House (Buckinghamshire), Blenheim Palace in Woodstock (Oxfordshire), West Wycombe Park (Buckinghamshire) und Boughton House (Northamptonshire) vorgesehen.

Ab Mai 2022 folgten Dreharbeiten auf Malta. Dort sollte das Fort Ricasoli in Kalkara als Kulisse für die Belagerung von Toulon (1793) dienen, Napoleons ersten großen militärischen Erfolg. Scott hatte bereits White Squall – Reißende Strömung (1996) und Gladiator (2000) auf der Mittelmeerinsel abgedreht. Als weitere Drehorte in Malta waren Attard, Senglea, Mellieħa, Siġġiewi, Mdina und die örtlichen Filmstudios vorgesehen. Die Dreharbeiten wurden Mitte Mai 2022 beendet.

Rezeption 

In Branchenkreisen wurde Napoleon als möglicher Kandidat für die Oscarverleihung 2023 gehandelt, sofern es Scott gelungen wäre, den Film rechtzeitig fertigzustellen. Mit Cary Joji Fukunagas Napoleon ist gleichzeitig eine Fernsehserie für HBO über den französischen Feldherrn in Vorbereitung, die sich des unverfilmten Skripts von Stanley Kubrick bedient.

Weblinks

Einzelnachweise 

Angekündigter Film
Britischer Film
US-amerikanischer Film
Filmbiografie
Filmdrama
Historienfilm
Film über Napoleon Bonaparte
Koalitionskriege im Film